Elo sau ELO se poate referi la:

Muzică 
 Electric Light Orchestra, o formație rock britanică
 The Electric Light Orchestra (album), albumul de debut al formației
 ELO 2, al doilea album al formației
 ELO Part II, o formație formată din membrii Electric Light Orchestra

Sport și jocuri 
 , sistem de clasare a jucătorilor în șah și go, numit după matematicianul american de origine maghiară Arpad Elo (1903-1992)
 World Football Elo Ratings, sistem de clasificare a echipelor naționale în fotbal, bazat pe ratingul Elo

Persoane 
 Arpad Elo (1903–1992), matematicianul american de origine maghiară, creator al ratingului Elo
 Colmán Elo (555–611), sfânt irlandez
 Michael Elo, muzician danez
 Unto Elo (n. 1944), canotor finlandez

Locuri 
SUA
 Elo, Wisconsin

Altele 
 EuroLOT
 Electronic Literature Organization, o organizație nonprofit
 Elo (câine)
 Elo, un zeu samoan